Dvorak eller Dvořák kan syfta på:

 Dvorak (tangentbordslayout) – en tangentbordslayout
 Dvorak (krater) – krater på Merkurius

Personer 
 Antonín Dvořák (1841–1904), tjeckisk kompositör
 Arnošt Dvořák (1881–1933), tjeckisk författare
 Max Dvořák (1874–1921), tjeckisk-österrikisk konsthistoriker
 Tomáš Dvořák (1972–), tjeckisk friidrottare
 Xaver Dvořák (1858–1939), tjeckisk poet